Stora Mellsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Mellsjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun och Tingsryds kommun,  (7,93 ha)
Stora Mellsjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (9,13 ha)

Se även
Mellsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn